Павел Константинович Портнягин (1903, Владивосток, Российская империя — 1977, Самарканд, Узбекская ССР) — католический священник византийского обряда, клирик Апостольского экзархата Харбина, педагог, деятель Русского Зарубежья и Русского Апостолата, востоковед, редактор и издатель журнала Католический вестник Русской епархии византийско-славянского обряда в Маньчжурии, переводчик, узник ГУЛАГа.

Биография 
Родился в 1903 году во Владивостоке, в 1921 году поступил в Политехнический институт во Владивостоке, в 1923 году переехал в Ургу.

В 1927 году — 1928 году участвовал в Миссии западных буддистов в Лхасу, Тибет в составе Центрально-Азиатской экспедиции под руководством Николая Константиновича Рериха. Вел Дневник экспедиции.

С 1930 года — в Харбине, принял католичество.
В 1932 году направлен на учебу в Рим в Папский Григорианский университет, проживал в Руссикуме, переведен на Греко-католический богословский факультет Прешовского университета в Чехословакию.

В 1937 году рукоположен в сан священника, вернулся в Апостольский экзархат Харбина, где преподавал закон Божий, русский язык, литературу и философию, в том числе диалектический материализм в учебных заведениях: Лицей Святого Николая (Харбин), Колледж при Конвенте сестёр-урсулинок в Харбине, Школа при Конвенте Сестер Францисканок-Миссионерок Пресвятой Девы Марии в Харбине.

в 1930 году — 1932 году и в 1938 году — 1939 году — редактор журнала Экзархата Католический вестник Русской епархии византийско-славянского обряда в Маньчжурии, в 1939 году подготовил к публикации книгу «Мысли Св. Терезии Малой».

В 1948 году арестован китайскими властями, выдан в СССР, 28 сентября 1949 года ОСО при МГБ СССР осужден по статье 58, п. 4, 11 на 25 лет ГУЛАГа, освобожден в ноябре 1956 года, проживал в Самарканде Узбекская ССР по адресу: ул. Заовражная, тупик 1, дом 16. Оставил священство, заключил брак с П. П. Малышевой. Работал переводчиком в Институте каракулеводства, владел языками: английским, немецким, французским, польским, чешским, словацким и китайским, брал частные переводы.

14 октября 1960 года — Постановлением Военного трибунала Забайкальского военного округа — реабилитирован.

В 1977 году скончался в Самарканде, похоронен на Братском кладбище.

Публикации 
 Мысли Св. Терезии Малой. Харбин: Католический вестник, 1939. 76 с.
 Современный Тибет: Миссия Николая Рериха: Экспедиционный дневник П. К. Портнягина (1927—1928) // Армеварта, № 2, 1998. с. 11 — 116, ил.

Источники 
 Германович Иосиф, свящ. , Мюнхен, 1962. (Второе издание — Менск-СПб.: Неускi прасьцяг, 2003. 299 с.). (Русский перевод: Китай, Сибирь, Москва. Мельбурн, 1997. с. 14.)
 Колупаев В. Е. Русское церковное присутствие в Китае: Экзархат католиков византийского обряда в Харбине 1928—1948. Монография. 2013. с. 122. ISBN 978-3-8484-7969-6
 Русская Атлантида. Челябинск, № 3, 2000. С. 24 — 26.
 Пешкова Л. В. Павел Константинович Портнягин: Несколько слов о судьбе харбинского священника, участника Тибетской экспедиции // Ариаварта, № 2, 1998. с. 107—114.
 Васильков М. Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период 1917—1991. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003.
 Колледж Св. Урсулы в Харбине, 1929—1949 гг. St. Ursula Russian Catholic Missian Colledge, 1929. Harbin, China / Буцилло Н., Косицина Л., ред. Australia, 1998. с. 16, 59 — 60.
 Хисамутдинов А. А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток: Издательство Дальневосточного Университета, 2000.

Ссылки 
 Священник Павел Портнягин // РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 Современный Тибет миссия Николая Рериха: Экспедиционный дневник П. К. Портнягина (1927—1928) Часть I, Часть II
 Из писем семьи Рерих
 Колупаев В. Е. КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБРЯДА И РУССКАЯ ДИАСПОРА 
 Портнягин П. К.

Тибетологи СССР
Выпускники богословского факультета Прешовского университета
Священнослужители, репрессированные в СССР
Издатели русского зарубежья
Священники Российской грекокатолической церкви
Педагоги Русского зарубежья